Mullsjö kan syfta på:

 Mullsjö kommun – en kommun i Jönköpings län
 Mullsjö – en tätort och centralort i Mullsjö kommun
 Mullsjö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1952–1970
Mullsjö församling – en tidigare församling i Skara stift 2002–2010
Mullsjö AIS – en innebandyklubb i Mullsjö
Mullsjö, Nordmalings kommun – en småort i Nordmalings kommun

Mullsjön kan syfta på:
Mullsjön (Beatebergs socken, Västergötland) – sjö i Töreboda kommun 
Mullsjön, Hjo kommun – sjö i Hjo kommun 
Mullsjön – sjö i Mullsjö kommun 
Mullsjön, Närke – sjö i Askersunds kommun 
Mullsjön, Ångermanland – sjö i Nordmalings kommun